Gusejnow ist der Familienname folgender Personen:
 Badawi Gusejnow (* 1991), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Mirsa Dawud Gusejnow (1894–1938), aserbaidschanischer Politiker